Seifert steht für:
 Seifert (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Seifert Verlag, österreichischer Verlag
 (4369) Seifert, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Seifert von Edelsheim
 Satz von Seifert und van Kampen, Satz der algebraischen Topologie
 Seiffert
 Seifart
 Seiffart
 Seyfert
 Seyffert
 Seyfferth
 Johann Seivert (1735–1785), siebenbürgischer Historiker und Dichter
 Seifart